Blickenstorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Blickenstorfer (1935–2001), Schweizer Springreiter
 Christian Blickenstorfer (* 1945), Schweizer Diplomat
 Walter Blickenstorfer (1921–1969), Schweizer Journalist und Schriftsteller